Donald Maclean (XV wiek) – szkocki szlachcic, 1. laird Ardgour
 Donald Maclean (XVII wiek) – szkocki szlachcic, 1. laird Brolas
 Donald Maclean (zm. 1725) – szkocki szlachcic, 3. laird Brolas
 Donald Maclean (zm. 1748) – szkocki szlachcic, 5. laird Torloisk
 Donald Maclean (1800–1874) – brytyjski prawnik i polityk
 Donald Maclean (1864–1932) – brytyjski polityk, minister
 Donald Maclean (1913–1983) – brytyjski dyplomata, jeden z agentów tzw. siatki szpiegowskiej Cambridge, syn ministra
 Donald Maclean (ur. 1977) – kanadyjski hokeista

Zobacz też 
 Donald McLean